São Bento, appellation portugaise signifiant «  » en français, peut aussi désigner :

São Bento, municipalité située dans l'État du Maranhão ;
 São Bento, municipalité située dans l'État de la Paraïba ;
 São Bento, station de la ligne 1-Bleue du métro de São Paulo ;
 São Bento Abade, municipalité située dans l'État du Minas Gerais ;
 São Bento do Una, municipalité située dans l'État du Pernambouc ;
 São Bento do Norte, municipalité située dans l'État du Rio Grande do Norte ;
 São Bento do Trairí, municipalité située dans l'État du Rio Grande do Norte ;
 São Bento do Sul, municipalité située dans l'État de Santa Catarina ;
 São Bento do Sapucaí, municipalité située dans l'État de São Paulo ;
 São Bento do Tocantins, municipalité située dans l'État du Tocantins



Paroisse 

São Bento, paroisse civile de la municipalité d'Angra do Heroísmo, située sur l'île de Terceira dans la région autonome des Açores
São Bento, paroisse civile de la municipalité de Porto de Mós, située dans le district de Leiria et la région Centre
Trois paroisses civiles de la municipalité d'Estremoz, située dans le district d'Évora et la région de l'Alentejo :

São Bento de Ana Loura
São Bento do Ameixial
São Bento do Cortiço
São Bento do Mato, paroisse civile de la municipalité d'Évora, située dans le district d'Évora et la région de l'Alentejo

Monuments 

Palais de São Bento à Lisbonne
 Arc de São Bento à Lisbonne
São Bento, gare de Porto.
Église de São Bento da Vitória à Porto

Voir aussi
 : saints catholiques et orthodoxes ayant porté ce nom ;
 : toponymes de langue française ;
 : toponymes de langue espagnole ; 
 : toponymes de langue italienne ;
: cours d'eau.

Homonymie de toponyme